Izbiska bezeichnet Orte in Polen:
 Izbiska, ein Dorf in der Gmina Wadowice Górne in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Izbiska, ein Dorf in der Gmina Teresin in der Woiwodschaft Masowien
 Izbiska, ein Dorf in der Gmina Stegna in der Woiwodschaft Pommern
 Izbiska, ein Dorf in der Gmina Miedźno in der Woiwodschaft Schlesien
 Izbiska; ein Weiler in der Gmina Rydzyna in der Woiwodschaft Großpolen